«Мисс Фейерверк» () — американская комедия 1989 года. Экранизация произведения, автор которого — Бэт Хенли.

Сюжет 
Сирота Карнель Скотт из небольшого провинциального городка решила доказать всем, что она может многое. Но для начала ей нужно победить на местном ежегодном конкурсе красоты и завоевать титул «Мисс фейерверк».

В ролях

Ссылки 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1989 года
Экранизации литературных произведений
Фильмы Томаса Шламме